Матч всех звёзд женской НБА 2019 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, прошедшая в субботу, 27 июля 2019 года, в Лас-Вегасе (штат Невада) на домашней арене клуба «Лас-Вегас Эйсес» «Мандалай-Бей Эвентс-центр». Эта встреча стала шестнадцатым матчем всех звёзд (ASG), который начиная с прошлого года изменил формат, в истории женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА) и первым, прошедшем в Лас-Вегасе. Игра транслировалась кабельным спортивным каналом ESPN на телевизионном канале ABC в США и на каналах TSN5 и SN1 в Канаде (в формате HD TV) в 3:30 по Североамериканскому восточному времени (ET), а арбитрами на этой встрече работали Рой Галбиан, Шерил Флорес и Фату Сиссоко-Стивенс.

Команда Эйжи Уилсон под руководством Билла Лэймбира в упорной борьбе обыграла команду Елены Делле Донн Майка Тибо со счётом 129:126. До конца сезона 2017 года в играх всех звёзд противостояли сборные Запада и Востока, причём Запад выиграл 10 игр, а Восток только 4, но в следующем сезоне после изменения формата матча стали играть команды игроков, занявших первые два места по итогам традиционного электронного голосования, которые за несколько дней до начала игры путём драфта выбирали себе по очереди игроков стартового состава и резевистов. Самым ценным игроком этого матча была признана Эрика Уилер, представляющая на нём клуб «Индиана Фивер», которая завоевала это звание впервые, став лишь вторым дебютантом ASG после Шони Шиммель, выигравшим этот почётный приз. К тому же данная игра стала самой результативной из уже проведённых, покорив суммарный итог матча всех звёзд женской НБА 2017 года (130:121).

Матч всех звёзд

Составы команд

Объединённый состав команд 
В данной таблице опубликован список игроков, попавших на матч всех звёзд по результатам голосования, согласно конференциям.

Окончательный состав команд 
В данной таблице опубликованы полные составы команд Елены Делле Донн и Эйжи Уилсон предстоящего матча.

  Игроки, не принимавшие участие в матче из-за травмы.
  Игроки, заменившие в нём травмированных.
  Игроки, начавшие игру в стартовой пятёрке, вместо травмированных.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в пяти главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Другие события

Конкурс трёхочковых бросков

Соревнование по баскетбольным умениям

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Матчи всех звёзд ВНБА
ВНБА в сезоне 2019
Спортивные соревнования в Лас-Вегасе